Гарнишевский — фамилия. Известные носители:
 Гарнишевский, Борис Иустинович — российский военный, деятель Белого движения, полковник. 
 Гарнишевский, Иустин Игнатьевич — российский военачальник, политический деятель, генерал-майор.